Jovem Pan FM Itaperuna é uma emissora de rádio brasileira sediada em Itaperuna, município do estado do Rio de Janeiro. Opera no dial FM, na frequência 91.3 MHz e é afiliada à Jovem Pan FM.

História 

A emissora iniciou suas atividades em julho de 2010, como afiliada da rede liderada pela Metropolitana FM, na qual formou uma pequena rede de rádios em 2008. Mas 1 ano depois, a Metropolitana FM teve que interromper sua rede, pois não teve aceitação considerável no mercado, as afiliadas tiveram que integrar outros projetos. Assim, a FM 91.3 de Itaperuna, integrou á Jovem Pan 2 FM, em 01 de julho de 2011, a estreia ocorreu ás 12h. A emissora foi a terceira afiliada da rede, no estado do Rio de Janeiro, antes da saída da Jovem Pan FM na capital carioca, em 2013. 

Em 2021, a afiliada completará 10 anos no ar na cidade.

Jovem Pan FM Itaperuna
Itaperuna